Gminy w USA:
 Lake Creek (ang. Lake Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Williamson
 Lake Creek (ang. Lake Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Calhoun
 Lake Creek (ang. Lake Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pettis
 Lake Creek (ang. Lake Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Bladen
 Lake Creek (ang. Lake Creek Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Pennington